Le sigle ASLP peut faire référence à :
 Association suisse des libres penseurs
 « Air-sol longue portée », projet de missile de la Force de dissuasion nucléaire française